Maria dell'Incarnazione Avrillot
Maria dell'Incarnazione Guyart